«Глаз тигра» () — фильм-боевик 1986 года режиссёра Ричарда Сарафьяна с Гэри Бьюзи в главной роли.

Сюжет 
Ветеран Вьетнамской войны Бак Мэтьюз с женой и маленькой дочерью живёт в маленьком американском городке и работает прорабом на стройке. В местном баре происходит какой-то конфликт, Бак убивает оппонента и попадает в тюрьму.
Проходит несколько лет, Бак выходит из тюрьмы. Одновременно с ним выпускают его тюремного приятеля-кубинца, которому Бак спас жизнь. Кубинец, явно связанный с майамскими преступными группами, предлагает Баку поддержку и помощь.

По возвращении из тюрьмы Бак приезжает домой, устраивается на работу простым строителем, и пытается наладить прежнюю мирную жизнь. Но местный шериф пытается выставить Бака из городка. Бак в этом городе родился, вырос, отсюда во Вьетнам уходил, здесь сделал карьеру от простого рабочего до прораба, и уезжать, конечно же, не хочет.

Рядом с городком находится лагерь байкеров, торгующих наркотиками и оружием. У Бака с байкерами возникает конфликт. Через какое-то время байкеры пытаются изнасиловать Кристи, жену Бака. Затем врываются в его дом, устраивают разгром и убивают Кристи, а маленькую дочку похищают.

Бак пытается поднять на защиту города местных жителей, но они запуганы. Шериф же связан с байкерами и коррумпирован, а окружной прокурор не верит бывшему заключенному. Поэтому Бак берет дело правосудия в свои руки. Единственный человек, пришедший на помощь Баку — его старый приятель, отставной полицейский, негр Джей Би.

На специально оборудованном автомобиле, присланном кубинцем, Бак врывается в лагерь байкеров и после битвы спасает свою дочь. При этом гибнет шериф и главарь байкеров, а местные жители и копы, до этого момента остающиеся в стороне, приходят Баку на помощь.

В ролях 
 Гэри Бьюзи — Бак Мэтьюз
 Яфет Котто — Джей Би
 Сеймур Кассел — шериф
 Берт Ремсен — отец Хейли
 Дэниз Галик — Кристи Мэтьюз
 Джудит Барси — Дженифер Мэтьюз
 Уильям Смит — Блейд
 Кимберлин Браун — Даун
 Джо Брукс — Джейк
 Дуглас Дирксон — Джимми

Ссылки 
 
  
 
  

Приключенческие фильмы США
Фильмы-боевики США
Фильмы о байкерах
Фильмы на английском языке